Карина Ари (; 14 апреля 1897 года — 24 декабря 1970 года), артистическое имя Мария Виктория Карина Янссон (Maria Karina Viktoria Jansson) — шведская танцовщица. Её карьера танцовщицы проходила с 1913 по 1939 год в основном в Париже. Оставив по болезни сцену, она вышла замуж и уехала в Аргентину, где работала скульптором. Создала бюсты видных деятелей искусства. С 1951 года занималась благотворительной деятельностью, помогала престарелым танцорам, открывала новые библиотеки в Швеции.

Биография 
Мария Карина Виктория Янссон родилась 14 апреля 1897 года в Стокгольме, Швеция. Девочка в юности мечтала стать танцовщицей и в 1911 году поступила в танцевальную школу шведской Королевской оперы, которую окончила в 1913 году.

В 1913 году, после завершения учёбы, Янссон поступила на работу в кордебалет шведского Королевского балета. Художественным руководителем балета в то время был русский хореограф Михаил Михайлович Фокин. Хореограф чтил способности артистов и взял Янссон в кордебалет спектакля Шопениана, а на следующий год дал ей небольшую роль в спектакле Шахерезада.

Деятельность балетной труппы приостанавливалась во время Первой Мировой войны, в 1918 и в 1919 годах. Мария Янссон была занята в спектаклях Фокина в театре «Парк Тиволи». Во время одного из выступлений Янссон поменяла имя на Карина Ари.

В 1919 году Карина Ари оставила труппу Королевского балета и уехала в пригород Копенгагена — Шарлоттенлунд, Дания учиться балетному искусству у Фокина, который снял там дом. По окончания обучения, получив у хореографа одобрение своему хореографическому мастерству, Ари вернулась в Стокгольм. В 1920 году принимала участие в съемках фильма Морица Стиллера Erotikon по мотивам балета Schaname. В съёмках балетных сцен были заняты артисты Королевского балета. После окончания съемок Ари уехала в Стокгольм, потом — в Париж.

В дальнейшем Ари была солисткой балета в труппе Оперы-комик. Музыкальным директором труппы был Дезире-Эмиль Энгельбрехт (Désiré-Émile Inghelbrecht). За него Ари и вышла замуж в 1925 году. В 1928 году Ари танцевала в Парижской опере в балете Rayon de Lune. В следующем году основала свою балетную труппу, хореографом у неё стал Fête des Narcisses из Монтрё, Швейцария. В сезон 1929—1930 годов работала балетмейстером-репетитором в Алжирском национальном театре. Вернувшись в Париж, она до 1933 года была руководителем балетной труппы в Опере-комик. С 1935 по 1937 год выступала в Стокгольме в Королевской Опере. Её последнее выступление состоялось 30 марта 1939 года в Опера-комик.

В 1940 году она переехала в Буэнос-Айрес, Аргентина, где освоила работу скульптором. Выполнила бюсты деятелей культуры: Серж Лифарь, Рольфа де Маре и др. После смерти в 1951 году второго мужа Яна Хенрика Мольцера (Jan Henrik Molzer), занималась благотворительной деятельностью, помогала материально престарелым и больным, оставившим сцену танцорам.

В 1961 году она учредила ежегодную стипендию, которая присуждается молодым и талантливым танцорам, а в 1969 году — медаль для тех, кто внес значительны вклад в развитие танца в Швеции.

Карина Ари скончалась 24 декабря 1970 года в Буэнос-Айресе. Её имя носит библиотека в шведском музее танца Dansmuseet в Стокгольме, в которой собрана танцевальная литература Северной Европы. С 1973 года фонд «Карина Ари» вручает в год около 2000 стипендий.

Литература 
 Carina Ari 1897—1970 : en resa genom Carina Aris liv i dans, bild och film. Stockholm: Operan, Kungl. baletten. 1997. Libris 9705373.
 Näslund, Erik (1984). Carina Ari : ett lysande liv. Stockholm: Interpublishing. Libris 7758143. ISBN 91-86448-07-2.
 Mosesson, Mikael (2014). Offentlig konst i Göteborg (in Swedish). Göteborg, Sweden: Mimer bokförlag. ISBN 978-91-87593-36-9.
 Näslund, Erik (2005). «Ari, Carina». In Cohen, Selma Jeanne. International encyclopedia of dance (1st paperback ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-517369-7. — via Oxford University Press’s Reference Online (subscription required)
 Näslund, Erik (Autumn 1989). «Carina Ari». Dance Research. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press. 7 (2): 70-80. ISSN 0264-2875.
 «Archives of the Dance: The Dance Museum, Stockholm». Dance Research. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press. 4 (2): 78-80. Autumn 1986. ISSN 0264-2875.
 «Carina Ari». Svensk Filmdatabas (in Swedish). Stockholm, Sweden: Svenska Filminstitutet. 2014. Archived from the original on 22 September 2014.
 «Medaljer och guldregn för danskonstnärer» [Medals and golden rain for Danish artists]. Dans Tidningen (in Swedish). Stockholm, Sweden: Stockholm Economic Association. 2015.

Ссылки 
 Carina Ari och den Svenska Baletten

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1897 году
Умершие в 1970 году
Скульпторы Аргентины
Персоналии:Стокгольм
Хореографы Швеции
Танцовщицы Швеции